Abenezra – filosofo ebreo
Abenezra – cratere lunare